Würstchen steht für:
 Wurst, als Diminutiv kleine Würste
 Brühwurst (Würstchen), verschiedene Brühwurstsorten
 eine Brühwurstsorte, siehe Würstchen (Wurstsorte)
 Pfälzer Würstchen, Brühwurstsorte der Oberpfalz
 Rohwurst (Würstchen), verschiedene Rohwurstsorten
 Würstchen, umgangssprachlich abwertend für einen armseligen, unbedeutenden Menschen
 Würstchen, kleine wurstförmige Gebilde aus verschiedenen Materialien (z. B. Knetmasse).
 Würstchen (Kochwurst), umgangssprachlich Warengruppe portionierter bzw. leichter Kochwurstsorten

Siehe auch:
 Bildtafel Würstchen